Torsten Wilner kan syfta på:

* Torsten Wilner (1886–1927), svensk konstnär
 Torsten Wilner (1899–1977), svensk ingenjör